Miejscowości w USA:
 Cross Roads – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Cross Roads – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
Gminy w USA:
 Cross Roads (ang. Cross Roads Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
 Cross Roads (ang. Cross Roads Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
W Wielkiej Brytanii:
 Cross Roads – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)

en: